Alfornelos (freguesia)
 Alfornelos (metrostation)